Abseite steht für:
 quer zum Langhaus einer Kirche ausgerichtetes Bauteil; siehe Basilika (Bautyp)#Abseitensaal 
 Raumerweiterung an einer Außenwand unter einer Dachschräge; siehe Hallenhaus#Zweiständerhaus
 Raum zwischen Kniestock und einer vorgesetzten Trennwand im Dachgeschoss; siehe Blindboden (Raum)
 nach innen gewandte Seite einer Textilie; siehe Links und rechts#Bekleidung, Textilien, Lochung

Siehe auch: